Aspskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aspskäret, Nykarleby, Österbotten, 
 Aspskäret, del av Stora Källskäret, Vörå, Österbotten,

Se även
Aspskär
Äspskäret

Robotskapade Finlandförgreningar